Romanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Romanelli (* 1944), italienische Schauspielerin
 Domenico Romanelli (1756–1819), Theologe und Historiker
 Giovanni Francesco Romanelli (1610–1662), auch Il Viterbese oder Raffaellino genannt, italienischer Maler
 Luigi Romanelli (1751–1839), italienischer Librettist
 Pietro Romanelli (1889–1981), italienischer Klassischer Archäologe
 Raffaello Romanelli (1856–1928), italienischer Bildhauer

Siehe auch:
 Grotta Romanelli (Romanelli-Höhle), archäologische Fundstätte